Wonder, een rationeel (schijnbaar) onverklaarbare gebeurtenis, zoals:
Mirakel van Amsterdam
 Het mirakel, een novelle van de Nederlandse schrijver Harry Mulisch
 Mirakel (televisieprogramma), een voormalig Nederlands televisieprogramma